USS Algol je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Algol (AKA-54) 
 USS Algol (T-AKR-287)

Algol